Swan River (englisch für „Schwanenfluss“) ist der Name folgender Flüsse:
 Swan River (Kleiner Sklavensee), in der Provinz Alberta (Kanada)
 Swan River (Swan Lake), in der Provinz Manitoba (Kanada)
 Swan River (Tasmansee), Fluss zur Tasmansee im Bundesstaat Tasmanien (Australien)
 Swan River (Indischer Ozean), Fluss zum Indischen Ozean im Bundesstaat Western Australia
 Swan River (Flathead Lake), in Montana (USA)

Swan River ist der Name folgender Orte:
 Swan River (Manitoba), Kleinstadt in Manitoba (Kanada)
 Swan River (Minnesota), Itasca County in Minnesota (USA)

Siehe auch:
 West Swan River (Begriffsklärung)
 Swan (Begriffsklärung)